Dick Axelsson (1987-) : joueur de hockey suédois ;
 Einar Axelsson (1895-1971), acteur suédois ;
 Erik Axelsson Tott (?-1481) : vice-roi de Suède ;
 Isabelle Axelsson, militante suédoise du climat ;
 Ivar Axelsson Tott (1420-1487) : vice-roi de Suède ;
 Karin Axelsson (?-) : bassiste suédoise ;
 Kurt Axelsson (1941-1984) : coureur cycliste suédois ;
 Lennart Axelsson (1941-) : trompettiste de jazz suédois ;
 Linnea Axelsson (1980-), romancière, poétesse et historienne de l'art suédoise ;
 Majgull Axelsson (1947-) : écrivain suédoise ;
 Niklas Axelsson (1972-) : coureur cycliste suédois ;
 Nils Axelsson (1906-1989) : footballeur suédois ;
 Per Johan Axelsson (1975-) : joueur de hockey suédois ;
 Ragnar Axelsson (1958-), photographe islandais1 ,
 Thor Axelsson (1921-2012) : kayakiste finlandais.